Milosavljević ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Milosavljevic (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Dejana Milosavljević (* 1994), kroatische Handballspielerin
 Đorđe Milosavljević (* 1969), serbischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Dragan Milosavljević (* 1989), serbischer Basketballspieler
 Predrag Milosavljević (* 1976), serbischer Eishockeyspieler
 Slobodan Milosavljević (* 1965), serbischer Politiker und Handelsminister
 Tomica Milosavljević (* 1955), serbischer Politiker
 Žikica Milosavljević (* 1972), serbischer Handballspieler